Миролюбово — название населённых пунктов:

Болгария 
 Миролюбово — село в общине Бургас Бургасской области.

Казахстан 
 Миролюбово — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Миролюбово — деревня в Фатежском районе Курской области.